Le terme ligne 31 est utilisé pour désigner des lignes de transports en commun, en particulier :

Voies ferrés 
 Ancienne ligne 31 de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV), groupe du Hainaut réseau du Centre
 Ancienne ligne 31 de chemin de fer (SNCB) en Belgique

Voir aussi 
 
 31 (nombre)

31